Diaz kan som auktorsförkortning betyda:

 Ana Elizabeth Diaz
 Luis M.Diaz

Robotskapade auktorsförkortningar